Lockport ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lockport (Illinois)
 Lockport (Indiana)
 Lockport (Kentucky)
 Lockport (Louisiana)
 Lockport (Michigan)
 Lockport (City, New York)
 Lockport (Town, New York)
 Lockport (Pennsylvania)

Lockport ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Lockport (Manitoba)

Siehe auch:
 Lockport Township